Eva, ou Éva en français, est un prénom féminin.

Personnalités

Prénom

Nom de scène 
Eva est un nom de scène qui peut désigner :
 Eva (1943-2020), chanteuse allemande ayant fait carrière en France ;
 Eva (née en 2001), chanteuse française.

Personnages de fiction 
EVA ou Eva peut désigner  :
 EVA, un personnage de la série de jeux vidéo Metal Gear ;
 Eva, un humain de synthèse dans la série d'anime Neon Genesis Evangelion.

Œuvres

Littérature 
 Éva, roman britannique de James Hadley Chase (1945) ;
 , roman de Peter Dickinson publié le  ;
 , magazine norvégien ;
 Eva, roman de Simon Liberati ;
 Eva, bande dessinée de la série Dent d'ours produite par Yann Le Pennetier et Alain Henriet, sortie en 2017 ;

Cinéma 
 , titre original de Sensualité, film suédois de Gustaf Molander sorti en 1948 ;
 , titre anglais d'Éva ou les Carnets secrets d'une jeune fille (Die Halbzarte), film autrichien de Rolf Thiele sorti en 1959 ;
 Eva, film franco-italien de Joseph Losey sorti en 1962 ;
 , film roumain d' sorti en 2010 ;
 , film espagnol de Kike Maíllo sorti en 2011 ;
 Eva, film français de Benoît Jacquot sorti en 2018 ;

 Théâtre 
 Eva, pièce de théâtre de Nicolas Bedos créée en 2007 ;

 Musique 
 Opérette 
 Eva, opérette de Franz Lehár sur un livret de Alfred Maria Willner et Robert Bodanzky, créée en 1911.

 Chanson 
 Eva, chanson de Nightwish présente sur l'album Dark Passion Play sorti le  ;
 , chanson d'Umberto Tozzi présente sur l'album éponyme sorti en 1982 ;

 Album 
 Eva, album de Malmonde sorti le  ;
 , album d'Umberto Tozzi sorti en 1982.

 Toponymes 

 Eva, une municipalité américaine située en Alabama.

 Sigles 
EVA peut signifier :
  (en français, activité extravéhiculaire), dans le domaine astronautique ;
 Orlon EVA, le scaphandre russe utilisé dans la station spatiale internationale ;
  (en espéranto, Académie littéraire d'espéranto) ;
 Échelle visuelle analogique, voir l'article Douleur ;
  (en français, valeur économique ajoutée) ;
 , une gamme de baies de stockage informatique Hewlett-Packard ;
  (en français, éthylène-acétate de vinyle), un copolymère thermoplastique ayant les caractéristiques d'une colle thermofusible ;
 '' (en français, Forum finlandais sur les entreprises et les politiques économiques).

Code 
EVA peut signifier :
 .

Autre 
 (164) Eva, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes ;
 Eva, une application coopérative de covoiturage basée au Canada ;
 EVA Product Track 800 CDI, modèle de motocyclette du constructeur néerlandais EVA Product.

Homonymie de prénom
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Prénom féminin
Code IATA des aéroports
Éponyme d'un objet céleste